Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

409e régiment d'artillerie
409e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires